Агим Мето (; ) — албанский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2004 году «Аполония», где играл до 2012 года. За это время Мето дважды посылали в аренду: «Бюлис» (2007) и «Беса» (2008). С последней Агим принял участие в обоих матчах второго круга Кубка Интертото 2008 против швейцарского клуба «Грассхоппер». С 2012 по 2014 года выступал за «Бюлис». В 2014 году 6 матчей сыграл за Фламуртари, после чего был выставлен на трансфер. В январе 2015 года Мето подписал контракт с «Лачи».

Career statistics

Достижения

«Лачи» 
 Обладатель Кубка Албании: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Албании: 2015

«Люфтетари» 
 Чемпион Первой лиги Албании: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Албании
Игроки ФК «Аполония»
Игроки ФК «Бюлис»
Игроки ФК «Беса» Кавая
Игроки ФК «Фламуртари»
Игроки ФК «Лачи»
Игроки ФК «Люфтетари»
Игроки ФК «Люшня»